Agalmopolynema är ett släkte av steklar. Agalmopolynema ingår i familjen dvärgsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dvärgsteklar
Agalmopolynema